Деман (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деман, Оливье (род. 2000) — бельгийский футболист, нападающий.
 Деман, Поль (1889—1961) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Деман, Рудольф (1880-1960) — немецкий скрипач, музыкальный педагог.